André Vallet peut désigner :
 André Vallet (1869-1949), dessinateur et peintre français ;
 André Vallet (1935-), homme politique français.